Paul Keller peut désigner :
 Paul Keller (1926-2015), un alpiniste ayant participé à la première du Jannu ;
 Paul Keller (1966-), un tueur en série américain ;